Ludwig Berger kan syfta på flera personer, bland andra:

 Ludwig Berger, schweizisk arkeolog
 Ludwig Berger (1777–1839), tysk kompositör
 Ludwig Berger (1892–1969), tysk regissör